Avenant ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Avenant-Oldewage, südafrikanische Zoologin und Parasitologin 
 Nico L. Avenant (* 1964), südafrikanischer Mammaloge